Christian Bruhn ist der Name folgender Personen:

* Christian Bruhn (Mediziner, 1865) (1865–1927), deutscher Augenarzt und Pneumologe
 Christian Bruhn (Mediziner, 1868) (1868–1942), deutscher Kieferchirurg und Hochschullehrer
 Christian Bruhn (* 1934), deutscher Komponist, Musikproduzent und Liedtexter
 Christian Bruhn (Schauspieler) (* 1967), deutscher Schauspieler
 Christian August Thomas Bruhn (1808–1875), deutscher Verwaltungsjurist
 Christian Nicolaus Bruhn (1796–1863), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Kristian Bruun (* um 1980), kanadischer Schauspieler